Bulgaria este împărțită în 28 de regiuni denumite în bulgară oblastii (cu litere chirilice singular: ). Împărțirea administrativă curentă a țării a fost făcută în 1994, când cele șapte provincii curente au fost transformate în 28 de regiuni.

Regiuni